Железнодорожный транспорт Швеции — сеть, состоящая из 13000 км пути (18230 км с учётом подъездных и станционных путей — 2009 год), из которых 9400 км электрифицированы. Постройка первой железнодорожной линии в Швеции началась в 1855 году. Главным оператором является государственная компания SJ AB, но есть и ряд других: Veolia Transport — пассажирские перевозки, Green Cargo — грузовые, Jernhusen — владеет несколькими станциями.

История 

Первая шведская железная дорога была открыта в 1849 в Фрюкста в Вермланде и использовала гужевую тягу.

В 1853 году Шведский парламент решил, что государство будет участвовать в строительстве главных железных линий и в 1856 открылось движение между Эребру и Нурой.

Железные дороги сильно влияли на развитие шведской промышленности. Первые две главные железные дороги простирались от Стокгольма до Мальмё на юге и к Гётеборгу на западе. Эти железные дороги линии были построены между 1860 и 1864 г. Северная железная дорога протянулась параллельно Балтийскому побережью до Будена в северной Швеции, и была закончена в 1894. Внутренняя железная дорога тянется от Елливаре на севере к Кристинехамну в центре страны, через центральную часть северной Швеции, построена между 1908 и 1937.

Постройка этих линий обеспечила быструю и безопасную связь от рудников на севере страны и остальной части Швеции. Она также стимулировала развитие бизнеса и туризма. Главные маршруты построены в Швеции между 1860 и 1930.

Главные линии 

Имеется шесть главных линий, все в собственности государства.

 Vastra stambanan (Западная главная линия), 453 км, Стокгольм—Гётеборг через Катринехольм—Халльсберг—Лаксо—Фальчёпинг.
 Sodra stambanan (Южная главная линия), 381 км, Мальмё—Фальчёпинг через Несшё—Йёнчёпинг.
 Ostra stambanan (Восточная главная линия), 216 км, Несшё—Катринехольм через Мьёльбю—Линчёпинг—Норрчёпинг.
 Norra stambanan (Северная главная линия), 484 км, Стокгольм—Онге через Уппсала—Авеста.
 Stambanan genom (Главная линия через Норрланд), 629 км, Брекке—Буден через Лонгселе—Веннес.
 Nordvastra stambanan (северо-западная главная линия), 209 км, Лаксо—норвежская граница через Карлстад—Чиль—Шарлоттенберг.

Сегодня изменено количество главных линий, северо-западную главную линию не считают главной линией и она переименована в Varmlandsbanan. Южная линия между Несшё и Фальчёпинг упразднена и считается частью Восточной главной линии. Норрландская - теперь региональная железная дорога. И северная главная линия к югу от Оккельбу теперь проходит по другому, более короткому, пути.
 
 Общая длина: 12821 км (включая 3594 км частных железных дорог).
 Стандартная колея: 12821 км 1435 мм (4 фута 8+1/2 в), (7918 км электрифицированный и 1152 км двухпутных участков (1998)
 Узкая колея: 221 км 891 мм (2 фута 11,1 в), (2001).

Операторы 

Монополия государственного железнодорожного оператора была ограничена. Главные национальные пассажирские оператор SJ AB и грузовой Green Cargo, полностью принадлежат государству. Частная компания Tagkompaniet расположена в центральной Швеции, также имеется много региональных компаний. Трамваи используются в Гётеборге, Норрчёпинге и Стокгольме. Есть метро в Стокгольме.

SJ имеет монополию по управлению поездами X2000 и некоторыми другими. Главы округов подписывают контракты с оператором, чаще всего SJ, но может быть и другой шведский оператор или оператор из стран Европейского союза, те в свою очередь оказывают услуги. Соответственно билеты на региональные поездки продают власти округов, а движение по стране регулирует государство.

Железнодорожное движение контролирует государственное учреждение Шведская национальная железнодорожная администрация ().

Тяговый подвижной состав 
 Электровоз Rapidlok
 Электровоз Rc
 Тепловоз T43
 Тепловоз T44

Железнодорожные связи со смежными странами 

  — через Эресуннский мост проложена Эресуннская железная дорога с колеёй 1435 мм, изменение напряжения с 15 кВ на 25 кВ.
  — между Хапарандой и Торнио, смена колеи с 1435 мм на 1524 мм .
  — паром, 1435 мм.
  — колея 1435 мм (три из четырех линий электрифицированы).
  — паром, 1435 мм.

Интересные факты 
10 июня 2013 года машинисты некоторых электропоездов вышли на работу в женских юбках в знак протеста против запрета носить в жаркую погоду шорты, на что руководство компании посмотрело спокойно и претензий не высказало.

См. также 
 Banverket — The Swedish Railway Infrastructure Agency — Официальный сайт
 A presentation of the Swedish railway network, with map
 
 Official site of Swedish Railways, Statens järnvägars
 For Eurail and Sweden Rail Passes
 Search engine for all public transport inside Sweden
 Sweden Eurail Pass & Eurorail

Железнодорожный транспорт Швеции